Un informaticien de gestion est un informaticien spécialisé dans l'informatique de gestion.

Formation 

Développeur spécialisé dans le développement de logiciel applicatifs de gestion de données.

Débouchés 

Très nombreux: banques, assurances, hôpitaux, industrie, administration publique, particuliers, etc.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Informatique industrielle

Métier de l'informatique